Por este nombre responden:

 Juan Meneses de la Vega (1975-2020), cantaor flamenco español.

 Juan de Meneses y Orellana, obispo de Zamora (1468-1493) y presidente de la Real Chancillería. 
 Juan de Meneses y Padilla''', gobernador de Nueva Segovia (hacia 1620)